Nuorajärvi peut nommer:

 Nuorajärvi, lac à Ilomantsi
 Nuorajärvi, lac à  Kuhmoinen
 Nuorajärvi, lac à  Rovaniemi
 Nuorajärvi, lac à Tampere